Списък на Южноамериканските държави и територии.